Cathcart ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Cathcart (* 2003), kanadische Schauspielerin

 Craig Cathcart (* 1989), nordirischer Fußballspieler
 Daniel B. Cathcart (1906–1959), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Dick Cathcart (1924–1993), US-amerikanischer Jazz-Trompeter, Sänger und Schauspieler
 Edward Provan Cathcart (1877–1954), schottischer Physiologe und Hochschullehrer
 George Cathcart (1794–1854), britischer General und Diplomat
 Jack Cathcart (1912–1989), US-amerikanischer Trompeter, Pianist und Arrangeur
 Royal Cathcart (1926–2012), US-amerikanischer Spieler und Schiedsrichter in der NFL
 Sam Cathcart († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Cathcart, 1. Earl Cathcart (1755–1843), britischer General und Diplomat

Orte
 Cathcart (Schottland), Stadtteil von Glasgow
 Cathcart (Washington), Ort in den USA
 Cathcart (Südafrika), Ort in Südafrika, Provinz Eastern Cape
 Cathcart (Australien) Ort in New South Wales

Siehe auch:
 Earl Cathcart, britischer Adelstitel